Worstenbrood (België), een in Brabant (België) vooral rond Antwerpen verkochte versie van worstenbrood
 Brabants worstenbroodje, een in Noord-Brabant (Nederland) verkochte versie van worstenbrood
 Vlaams worstenbroodje, een vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen verkochte versie van worstenbrood, ook bekend als curryworstbroodje (zie frikandelbroodje), wordt vooral gecommercialiseerd door de Panos broodjesketen